Příjmení Koivu má více nositelů:

 Eerikki Koivu (* 1979) – norsko-finský lední hokejista
 Saku Koivu (* 1974) – finský lední hokejista, útočník Montreal Canadiens
 Mikko Koivu (* 1983) – finský lední hokejista, útočník Minnesota Wild
 Rudolf Koivu (1890–1946) – finský ilustrátor a malíř

Externí odkazy